Montecarlo (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
 Montecarlo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
 Montecarlo (Lucca), een gemeente in de Italiaanse provincie Lucca
 Lancia Montecarlo, een auto van het Italiaanse merk Lancia

Zie ook:
 Monte Carlo (doorverwijspagina)